

Germania 
 Mariental – comune del circondario di Helmstedt (Bassa Sassonia)
 Mariental – territorio extracomunale nel circondario rurale di Helmstedt (Bassa Sassonia)

Namibia 
 Mariental – città della Namibia (regione di Hardap)

Pagine correlate 
Marienthal